Митрополит Киевский и всея Руси (исторический)
 Митрополит Киевский и всея Украины (современный)

См. также 
Киевская митрополия